Дмитрий Фёдорович Чеботарёв — русские имя, отчество и фамилия. Известные носители:
 Чеботарёв, Дмитрий Фёдорович (1920—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чеботарёв, Дмитрий Фёдорович (1908—2005) — советский терапевт и геронтолог, академик РАМН, НАН и АМН Украины.